Osoby o nazwisku Walsleben:
 Teodor Walsleben (zm. 1915) – polski lekarz, filantrop, działacz społeczny

Miejscowości w Niemczech:
 Walsleben – dzielnica Osterburg (Altmark)
 Walsleben – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin

Miejscowości w Polsce:
 Korytowo (dawniej: Walsleben) – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Maszewo